Le temple de Mercure désigne un lieu de culte dédié au dieu Mercure. Il peut ainsi désigner :

Temple de Mercure à Cologne ;

Temple de Mercure à León ;

Vestiges d'un sanctuaire gallo-romain au dieu Mercure en forêt domaniale de Tannières à Archettes (Vosges) .
 Temple de Mercure à Izernore (Ain) ;
 Temple de Mercure à Niederbronn-les-Bains (Bas-Rhin) ;
 Temple de Mercure à Lambesc (Bouches-du-Rhône) ;
 Temple de Mercure à Lattes (Hérault) ;
 Temple de Mercure à Longpont-sur-Orge (Essonne) ;
 Temple de Mercure sur la butte de Montmélian dans l'Oise ;
 Temple de Mercure au sommet du Puy de Dôme (Puy-de-Dôme) ;
 Temple de Mercure sur la butte de Suin (Saône-et-Loire) ;
 Temple de Mercure à La Chapelle-du-Mont-du-Chat (Savoie) ;
 Temple de Mercure à Melun (Seine-et-Marne) ;
 Temple de Mercure dans le sanctuaire de Ribemont-sur-Ancre (Somme) ;

Temple de Mercure à Côme
 Temple de Mercure à Rome

Temple de Mercure sur le site antique d'Augusta Raurica ;

Temple de Mercure à Dougga ;
 Temple de Mercure à Thuburbo Majus ;

Notes et références 

Homonymie de toponyme